Вениамин Тонгур: Тонгур, Вениамин Бабакаевич (1831—1893) — потомственный почётный гражданин, общественный деятель и благотворитель.
 Тонгур, Вениамин Семёнович (1911—1967) — советский биохимик, профессор.